Кирха Святого Николая в Кронштадте — лютеранская церковь в городе Кронштадт, бывший центр прихода Ретусаари () Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

История 
Во времена шведского владычества лютеранский приход Ретусаари на острове Котлин являлся капельным прихода Тюрё.

Первая лютеранская церковь в Кронштадте — деревянная кирха во имя Святой Елизаветы была построена в 1718 году.

В 1732 году, во время городского пожара кирха сгорела, а её участок по указу императрицы Анны Иоанновны был передан под строительство жилых домов.

14 июля 1733 года для кирхи был выделен новый участок за водоналивной мельницей.

В 1735 году началось строительство нового храма, но по неизвестным причинам оно не было завершено.

3 октября 1739 года этот участок был передан под постройку Андреевского православного собора.

В 1750 году лютеране Кронштадта приобрели участки земли на Андреевской, Шкиперской и Восточной улицах. 7 сентября того же года было получено разрешение на строительство кирхи, но был сооружён только каменный одноэтажный пасторат с хозяйственными постройками.

Во второй половине XIX века в связи с притоком в Кронштадт большого количества строителей из Эстляндии, в Кронштадте был образован самостоятельный эстонско-финско-шведский приход Ретусаари. Рабочие латышской национальности окормлялись в Елизаветинской кирхе.

В 1865—1868 годах на участке Елизаветинской кирхи была возведена новая каменная кирха эстонско-финско-шведского прихода, освящённая 28 июля 1868 года во имя Святого Николая.

17 февраля 1870 года на Кронштадтской косе, был выделен участок под приходское кладбище.

После 1917 года, в связи с массовой эмиграцией, число лютеран постоянно сокращалось, поэтому службы в храме проводились редко. Богослужения велись до 1924 года.

Кирху Святого Николая окончательно закрыли в августе 1926 года, все серебряные вещи передали в городской финансовый отдел, а здание под хозяйственные нужды.

Здание кирхи снесли в 1930-е годы.

Прихожане 
Изменение численности населения прихода Ретусаари с 1859 по 1918 год:

В 1859 году в приходе числилось 3700 человек, из них 3000 эстонцев, 450 финнов и 250 шведов.

В 1905 году в приходе числилось 2000 человек, из них 1600 эстонцев, 300 финнов и 100 шведов.

Духовенство

Фото

См. также 
 Неправославные храмы Санкт-Петербурга
 Список лютеранских церквей Санкт-Петербурга

Литература 
 Александрова Е. Л., Браудзе М. М., Высоцкая В. А., Петрова Е. А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. СПб. 2012. 398 с. ISBN 978-5-904790-08-0.
 Georg Luther Herdaminne for Ingermanland II. De finska och svenska forsamlingarna och deras prasterskap 1704—1940. ISBN 951-583-052-4. Svenska litteratursallskapet i Finland. Helsingfors 2000.
 Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. — СПб.: Паритет, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Приход Retusaari — Ретусаари, Кронштадт на портале Инкери.Ру // Информация о приходе.

Кронштадт
КронштадтНиколая
Храмы Кронштадта